Krilo lahko pomeni:

 Krilo - površina, ki proizvaja aerodinamično silo
 Krilo - okončina za letenje ptičev, netopirjev in žuželk. Po izvoru in zgradbi so si letalne okončine teh treh živalskih skupin zelo različne, zato razlikujemo:
 perut (ptiči)
 prhut (netopirji)
 žuželčje krilo
 Letalsko krilo - del letala, ki ustvarja vzgon in mu omogoča letenje
 Krilo - v strankarstvu politična usmeritev, na primer stranka desnega ali levega krila
 Krilo - del politične stranke
 Krilo - del vojaške enote
 Krilo - vojnoletalska vojaška enota ()
 Krilo - oblačilo žensk, kikla
 Krilo - del stavbe, trakt
 Krilo, položaj na igrišču v moštvenih športih
 Krilo pri hokeju na ledu
 Krilo v košarki

Glej tudi 

 Krila - slovenska revija o letalstvu
 Wing